Gérbesi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Midéa, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Karpochóri, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar